Viva el rey y viva la reina pueden referirse a:
 El lema o grito con el que se vitorea a un rey o una reina.
 El rey ha muerto, viva el rey
 Viva el rey, muera el mal gobierno, expresión justificativa propia de las revueltas en el Antiguo Régimen (por ejemplo, el Motín de los Gatos).
 Viva Verdi, grito de la unificación italiana, aprovechando la coincidencia entre el apellido del músico y las iniciales V.E.R.D.I. (Vittorio Emmanuelle Re D'Italia -"Víctor Manuel Rey de Italia"-).
 Viva El Rey De España, identificado con el color verde en los monárquicos alfonsinos (por las iniciales del grito).
 Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, en el himno de la Guardia Civil.
 Viva Cristo Rey, expresión religiosa utilizada políticamente.
 Viva el Rey (zarzuela), en un acto, de Ruperto Chapí (1896).
 Viva la Reina de las Marismas, expresión muy usada durante la romería del Rocío.
 La traducción al castellano de God save the king o God save the queen (literalmente "Dios salve al rey" o "a la reina"), canción patriótica del Reino Unido, varias veces parodiada:
God Save the Queen (desambiguación)
 La traducción al castellano de Бо́же, Царя́ храни́ (literalmente "Dios salve al zar"), himno de Rusia hasta 1917.
 La traducción al castellano de Trăiască Regele, himno de Rumanía hasta 1947.
 La traducción al castellano de Lang leve de koningin -:nl:Lang leve de koningin-, película holandesa de 1995 (un cuento de hadas basado en el ajedrez, en el que una niña aprende a jugar conversando con las piezas).

Notas